Carl Mortensen kan avse:

Carl Mortensen (konstnär) (1861–1945), en dansk skulptör och målare
Carl Mortensen (musiker) (1832–1893), en dansk musiker
Carl Mortensen (seglare)

Namnförgreningssidor